Хаба́ровский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Хабаровском крае Российской Федерации.

Административный центр — город Хабаровск (в состав района не входит).

География 

Хабаровский район расположен в юго-западной части Хабаровского края. На юго-западе граничит с КНР. Состоит из двух отдельных частей, разделённых территорией Амурского района и рекой Амур. Южная (правобережная) часть расположена вокруг города Хабаровска, а северная (левобережная) — по левому берегу реки Амур, в бассейне реки Тунгуска и её притоков. Граничит со следующими районами Хабаровского края: с Солнечным и Верхнебуреинским на севере и северо-западе, с Амурским в центре, с районом имени Лазо на юге, с Нанайским — на востоке. На западе граничит с Еврейской автономной областью.

Основные реки — Амур, Уссури и Амурская протока, Сита, Обор, Тунгуска, Кур, Урми, Каменушка, Чирки, Осиновая. Петропавловское озеро — самое большое озеро района, связано с Амуром через протоки Кривая, Чепчики, Малышевская и Петропавловская. В районе также находится искусственное озеро Благодатное.

История 
Район был образован 31 мая 1937 года в составе Дальневосточного края, с 20 октября 1938 года — в составе Хабаровского края.

Население 

Плотность населения составляет —  чел./км?.

 Половой состав
Население района по переписи 2002 года составило 90 179 человек, из них 48 932 мужчины и 38 562 женщины (54,3 % и 45,7 % соответственно).

 Национальный состав
Район входил в перечень районов проживания малочисленных народов Севера

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Корфовский) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Хабаровский муниципальный район входят 27 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 26 сельских поселений:

Карта 

Городское поселение: 1 — Корфовское; сельские поселения: 2 — Анастасьевское, 3 — Село Бычиха, 4 — Восточное, 5 — Галкинское, 6 — Дружбинское, 7 — Елабужское, 8 — Село Ильинка, 9 — Село Казакевичево, 10 — Князе-Волконское, 11 — Корсаковское, 12 — Куканское, 13 — Малышевское, 14 — Мирненское, 15 — Мичуринское, 16 — Наумовское, 17 — Село Некрасовка, 18 — Село Новокуровка, 19 — Осиновореченское, 20 — Село Петропавловка, 21 — Побединское, 22 — Ракитненское, 23 — Сергеевское, 24 — Село Сикачи-Алян, 25 — Тополевское, 26 — Улика-Национальное, 27 — Село Челны

Населённые пункты 
В Хабаровском районе 70 населённых пунктов, в том числе 1 городской (рабочий посёлок) и 69 сельских.
Упразднённые:

 Архангеловка — 1997 г.

Экономика 
 Мясное и молочное животноводство
 Птицеводство
 Заготовка кормов
 Растениеводство (выращивание овощей, корнеплодов и фруктов)
 Добыча и переработка полезных ископаемых (добыча гранита на Корфовском каменном карьере, добыча торфа в долине реки Сита, гидронамыв речного песка в русле Амура)
 Переработка леса
 Производство строительных материалов
 Производство продуктов питания
 Пчеловодство
 Рыбная ловля и рыборазведение

См. также 
 Административно-территориальное деление Хабаровского края
 Петроглифы Сикачи-Аляна

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Хабаровского района
 
 Администрация Хабаровского муниципального района
 Устав Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Районы, образованные в 1937 году
Появились в 1937 году в России
1937 год в Хабаровском крае